Regno Unito
Norwich – città dell'Est dell'Inghilterra
 Stati Uniti d'America
Norwich – città della Contea di New London, Connecticut
Norwich – città della Contea di Kingman, Kansas
Norwich – township della Contea di Missaukee, Michigan
Norwich – township della Contea di Newaygo, Michigan
Norwich – città della Contea di Chenango, New York
Norwich – città (town) della Contea di Chenango, New York
Norwich – villaggio della Contea di Muskingum, Ohio
Norwich – township della Contea di McKean, Pennsylvania
Norwich – città della Contea di Windsor, Vermont

Persone 
Giuliana di Norwich (1342-1416) – mistica inglese
John Julius Norwich – storico e bizantinista britannico

Altro
Norwich – album degli AMM del 2005